Název Výšinka má více sídel:
 Výšinka (usedlost) – zaniklá usedlost v Praze 3-Žižkově
 Výšinka – vesnice, která je částí obce Hajnice

podobné
 Vyšínka - zaniklá usedlost v Praze 5-Smíchově